Comanchero – commerciante del Nuovo Messico coloniale
 Comanchero – singolo di Moon Ray del 1984